Азиатский клубный чемпионат сезона 1995/1996 — 15-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Южнокорейский клуб «Ильхва Чхунма» завоевал главный приз, переиграв в финале саудовский «Аль-Наср».

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия 

Матчи состоялись в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Восточная Азия 

Матчи состоялись в Бандунге, Индонезия.

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1995/96
Футбол в Азии в 1995 году